Charles Dieupart (v. 1667-v. 1740), musicien français ;
 Henri Dieupart (1888-1980), sculpteur français.

Toponyme 

 Dieupart, un hameau de la commune d'Aywaille dans la province de Liège en Région wallonne (Belgique).